"Bayou" pode ser:
 Bayou, zona húmida ou lagoa pantanosa comum no sul dos EUA
 Mound Bayou, cidade dos EUA no Mississipi
 Cinco Bayou, cidade dos EUA na Flórida
 Pretty Bayou, cidade dos EUA na Flórida
 Bayou Country, álbum do Creedence Clearwater Revival
 Bayou Cane, região censo designada da Luisiana
 Eve's Bayou, filme
 Bayou Gauche, região censo designada da Luisiana
 Bayou La Batre, região censo designada do Alabama
 Bayou Vista (Texas), cidade dos EUA no Texas
 Bayou Vista (Luisiana), região censo designada da Luisiana
 Bayou des Cannes, hidrovia no Luisiana

Desambiguações de topônimos